Старицы — деревня в Себежском районе Псковской области России.

Входит в состав городского поселения Идрица.

География 
Расположена на северном прибрежье озера Свибло, в 25 км к юго-востоку от посёлка городского типа Идрица и в 4 км к югу от бывшего волостного центра Сутоки.

Население 

Численность населения деревни по оценке на начало 2001 года составляла 40 жителей.

История 
С января 1995 до апреля 2015 года деревня входила в состав ныне упразднённой Красной волости.

Примечания 

Населённые пункты Себежского района